Spader dam kan syfta på:

Kortspel 
 Dam (kortspel) – ett kortspel även känt som Spader dam.

Litteratur, film och musik 
 Spader dam – novell från 1834 av Aleksandr Pusjkin, som gav inspiration till:
 Pique Dame – operett från 1864 av Franz von Suppé.
 Spader dam (opera) – opera från 1890 av Pjotr Tjajkovskij.
 Pikovaja dama (film, 1910) – rysk film i regi av Pjotr Tjardynin.
 Pikovaja dama (film, 1916) – rysk film i regi av Jakov Protazanov.
 Spader dam (film, 1937) – fransk film i regi av Fjodor Otsep.
 Spader dam (film, 1949) – brittisk film i regi av Thorold Dickinson.

Se även
 Spader Dame – en roman från 1824 av Clas Livijn

Referenser